Four Forks ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Four Forks (Arkansas)
 Four Forks (Louisiana)
 Four Forks (Mississippi)
 Four Forks (New Mexico)
 Four Forks (Virginia)